

Geografia
Vaccheria – frazione di Caserta
Vaccheria – frazione di Guarene (CN)
La Vaccheria – frazione di Trevignano Romano (RM)
Boschetto Vaccheria – frazione di Maniace (CT)
Roncaglia Vaccheria – frazione di Schiavon (VI)

Persone
Lorenzo della Vaccheria (1540-1600) – editore e incisore italiano.